Роджер Биго (; 1243/46 или 1245, Тетфорд, Норфолк, Королевство Англия — до 6 декабря или 11 декабря 1306) — английский аристократ, 5-й граф Норфолк и граф-маршал Англии с 1270 года, один из наиболее влиятельных вельмож королевства. Участвовал в завоевании Уэльса, в войне с Шотландией. Конфликтовал с королём Эдуардом I, отстаивая свои привилегии, и добился к 1298 году уступок, но позже передал королю все свои земли, получив их потом обратно в пожизненное владение. Не оставил сыновей и стал последним графом Норфолком и лордом-маршалом из рода Биго.

Биография 
Роджер Биго принадлежал к знатному английскому роду французского происхождения. Его предки с XI века владели обширными землями в Восточной Англии, а с 1140/41 года носили титул графов Норфолк. Роджер, родившийся в 1243/46 году или около 1245 года, был внуком Хью Биго, 3-го графа Норфолка, и племянником Роджера Биго, 4-го графа Норфолка, старшим сыном Хью Биго, юстициария Англии в 1258—1260 годах, и его жены Джоанны де Стутвиль. В 1266 году он потерял отца и унаследовал его владения. В 1270 году дядя Роджера, 4-й граф Норфолк, умер бездетным; незадолго до этого он передал племяннику должность лорда-маршала, а после его смерти Роджер получил титул 5-го графа Норфолка и владения в Восточной Англии, Валлийской марке и Ирландии.

В правление Эдуарда I (с 1272 года) Биго принадлежал к числу наиболее могущественных магнатов королевства. В отличие от других графов он не входил в королевское окружение и старался занимать независимые позиции, борясь за сохранение своих привилегий. Роджер принял участие во всех крупных походах в Уэльс (1277, 1282—1283, 1287, 1294—1295). В двух первых кампаниях он был в составе основной армии, под командованием монарха, как и подобало лорду-маршалу, но в третьей был вынужден подчиняться регенту королевства Эдмунду Корнуолльскому, а в 1294 — маршалу Роджеру де Мельсу. Оба раза Биго протестовал против такого нарушения своих прав, и Эдуард I пообещал, что эти ситуации не получат силу прецедента. В 1291—1292 годах граф участвовал в судебных слушаниях, связанных с «Великой тяжбой» (спором из-за шотландской короны), в 1296 году был в составе королевской армии во время похода в Шотландию.

К 1290-м годам у графа, по-видимому, появились серьёзные финансовые проблемы. Он задолжал крупные суммы итальянским банкирам и короне, из-за чего был вынужден передать Эдуарду часть своих владений. Тем не менее в 1293 году долг Биго перед королём составлял 2232 фунта, и графу пришлось обратиться к парламенту с просьбой освободить его от уплаты. Прошение не было удовлетворено, и с этого момента Роджер должен был выплачивать в казну 100 фунтов в год. Долговая проблема и ущемление Эдуардом наследственных прав Биго привели к тому, что граф в 1297 году возглавил аристократическую оппозицию. На заседании парламента в Солсбери он заявил, что бароны обязаны нести военную службу только при короле; в конкретном случае, если монарх отправляется во Фландрию, он, по мнению Биго, не имел права призывать вассалов на службу в Гасконь. Состоялся знаменитый диалог. Эдуард I заявил: «Ей-Богу, сэр граф, или ты поедешь, или тебя повесят!» (здесь заключена игра слов: восклицание «ей-Богу», By God, звучит так же, как фамилия Биго, Bigod). А Роджер ответил: «Не считая того, сэр король, что я и не поеду, и не буду повешен!».

Союзником Биго в начавшемся конфликте стал Хамфри де Богун, 3-й граф Херефорд, занимавший пост констебля Англии. Бароны уехали в свои валлийские владения, там созвали парламент и договорились о союзе с рядом других магнатов. Королевский призыв в армию они демонстративно проигнорировали, после чего Эдуард I лишил их должностей. Тогда бароны заняли казначейство и запретили взимать экстраординарный налог на военные нужды, который назвали нарушающим Великую хартию вольностей. В документе под названием Baron’s Monsrtuanses они заявили протест против беззаконных нововведений — повышения монархом налогов без одобрения вассалов, ввода высоких пошлин и комиссионных платежей, призыва в армию землевладельцев с годовым доходом меньше 20 фунтов. Страна оказалась перед угрозой гражданской войны. Однако из-за поражений в Шотландии Эдуарду I пришлось пойти на уступки: он подписал Confirmatio cartarum, подтверждение Великой хартии вольностей и Лесной хартии, а бароны согласились пойти на войну. 22 июля 1298 года граф Норфолк сражался при Фолкерке, где англичане разбили Уильяма Уоллеса. После этой победы, когда король раздал ряд шотландских поместий некоторым своим вассалам, Биго счёл себя обделённым. В 1299 году он потребовал от Эдуарда снова подтвердить хартии, но получил уклончивый ответ. После этого граф отказался участвовать в шотландских походах, а полномочия лорда-маршала уступил Джону Сегрейву.

В 1302 году Роджер передал королю должность лорда-маршала и свои земли, а потом получил всё это снова, но уже в пожизненное владение, без права передавать по наследству; платой за такую уступку стала рента — тысяча фунтов в год. Один из источников утверждает, что Эдуард принудил Биго к этой сделке, чтобы отомстить ему за былое неповиновение, но это сообщение считается малоправдоподобным. По другой версии, графом двигало желание насолить младшему брату Джону: тот ссужал ему крупные денежные суммы, а потом требовал их вернуть в ограниченные сроки. В 1305 году Биго заключил ещё одну сделку с короной, по условиям которой ему прощались все долги, но гипотетический наследник должен был при вступлении в права выплатить королю 20 тысяч фунтов.

5-й граф Норфолк умер в конце 1306 года. По разным данным, это произошло до 6 декабря или 11 декабря. Все его обширные владения и должность лорда-маршала отошли к короне, хотя на тот момент ещё был жив брат графа Джон, имевший двух сыновей. Впоследствии земли Биго в Восточной Англии, титул графа Норфолка и пост лорда-маршала были пожалованы сыну Эдуарда I Томасу Бразертону.

Семья 
Роджер Биго был женат дважды. Его первой женой стала (до 1271 года) Алина Бассет, дочь и наследница сэра Филиппа Бассета из Викомба и Авизы де Лувен, вдова Хью ле Диспенсера, 1-го барона Диспенсера. Вторым браком Биго женился (в 1290 году) на Алисе Геннегау, дочери Жана II, графа Геннегау, и Филиппы Люксембургской. Оба брака остались бездетными.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Биго
Графы Норфолк
Графы-маршалы Англии